Hansruedi von Gunten (1928-), alpiniste suisse.
 Patrick Von Gunten (1985-), joueur professionnel suisse de hockey sur glace.
 Urs von Gunten (1959-), chimiste de l'environnement suisse et professeur.